Бопюи́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Тулуза-8. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31053.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 11 км к северо-востоку от Тулузы.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1275 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 895 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 611 были экономически активными, 284 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 73,2 %). Из 611 активных жителей работали 555 человек (281 мужчина и 274 женщины), безработных было 56 (34 мужчины и 22 женщины). Среди 284 неактивных 95 человек были учениками или студентами, 119 — пенсионерами, 70 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Марциала

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна